Der Wahlkreis Bremervörde ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Rotenburg (Wümme) die Stadt Bremervörde, die Gemeinde Gnarrenburg sowie die Samtgemeinden Geestequelle, Selsingen, Sittensen, Tarmstedt und Zeven.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Bremervörde fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marco Mohrmann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 54.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Bremervörde fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marco Mohrmann (CDU). Im November 2021 rückte Bernd Wölbern (SPD) in den Landtag nach. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 54.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Mohrmann, Marco" |Marco Mohrmann
|50,5
|44,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Wolbern, Bernd" |Bernd Wölbern
|34,6
|32,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Dietrich, Hans" |Hans Dietrich
|6,2
|7,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Schröder, Calvin" |Calvin Schröder
|5,1
|6,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Lührsen, Steven" |Steven Lührsen
|3,7
|3,1
|-
| Alternative für Deutschland
| 
|
|4,6
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,6
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 64,8 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Bremervörde sieben Direktkandidaten an.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ehlen, Hans-Heinrich" |Hans-Heinrich Ehlen
|51,4
|44,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Wolbern, Bernd" |Bernd Wölbern
|34,4
|27,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Knabbe, Marianne" |Marianne Knabbe
|7,4
|10,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Jurgens, Hendrik" |Hendrik Jürgens
|2,6
|10,5
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Bolte, Klaus" |Klaus Bolte
|1,7
|2,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Eichfeld, Tanja" |Tanja Eichfeld
|1,7
|1,8
|-
| NPD
| data-sort-value="Dammann, Manfred" |Manfred Dammann
|0,8
|0,8
|-
| Freie Wähler
|
|
|0,7
|-
| Die Freiheit
|
|
|0,3
|-
| PBC
|
|
|0,1
|-
| Bündnis 21/RRP
|
|
|0,0
|}

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Ehlen, Hans-Heinrich" | Hans-Heinrich Ehlen
| 54,7
| 51,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Wölbern" | Bernd Wölbern
| 29,1
| 25,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Anacker" | Sven Anacker
| 4,3
| 7,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Hüchting" | Rolf Hüchting
| 4,9
| 6,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Soden-Fraunhofer" | Werner Graf von Soden-Fraunhofer
| 4,1
| 4,9
|-
|-
| NPD
| data-sort-value="Reuter" | Marc Reuter
| 1,6
| 1,7
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Krentzel" | Jürgen Krentzel
| 1,3
| 0,9
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Rotenburg (Wümme))